Nadir Sjah Afshar, sjah van Perzië (1736-1747)
 Mohammed Nadir Sjah, koning van Afghanistan (1929-1933)